Мютцельбург () — немецкая фамилия:

 Мюцельбург, Адольф (1831-1882) — немецкий писатель;
 Мютцельбург, Рольф (1913-1942) — немецкий офицер-подводник, участник Второй мировой войны, кавалер ыцарского креста с дубовыми листьями.